ECE – niemieckie przedsiębiorstwo deweloperskie
 ECE – skrót od Economic Commission for Europe (Europejska Komisja Gospodarcza)
 ECE – skrót nazwy krakowskiego przedsiębiorstwa EC Engineering
 ECE – certyfikat